King of Pop är ett antal samlingsalbum från 2008. Vilka låtar som är med på skivan varierar från land till land, och sammansättningen av den svenska skivan bestämdes genom en omröstning bland läsare till tidningen Metro. Albumet släpptes till Michael Jacksons 50 års födelsedag den 29 augusti 2008.

Versioner

Sverige
Alla låtar är skrivna av Michael Jackson om inget annat namn anges.

CD 1
"Billie Jean" - 4:54
"Thriller" (Rod Temperton) - 5:12
"Beat It" - 4:17
"Bad" - 4:07
"Black or White" - 4:14
"Smooth Criminal" - 4:17
"The Way You Make Me Feel" - 4:58
"Man in the Mirror" (Ballard/Siedah Garrett) - 5:19
"Don't Stop 'til You Get Enough" - 4:01
"Blame It on the Boogie" (Jackson/David Jackson) - 3:36
"Dirty Diana"  - 4:41 
"They Don't Care About Us"  - 4:11
"The Girl Is Mine" (duet med Paul McCartney) - 3:42
"Heal the World" - 4:33
"We Are the World" - 5:28
"Liberian Girl" - 3:53

CD 2 
"Earth Song" - 5:01
"Can You Feel It" (Jackson/Jackie Jackson) - 6:00
"I Just Can't Stop Loving You" - 4:25 
"I'll Be There" (Berry Gordy/Bob West/Hal Davis/Willie Hutch) - 3:59
"Say Say Say" (duet med Paul McCartney) (Jackson/McCartney) - 3:55
"Ben" (Don Black/Walter Scharf) - 2:44
Shake Your Body (Down to the Ground) (Jackson/Randy Jackson) - 3:46
"Got the Hots"
"Someone Put Your Hand Out"
"On the Line"
"State of Shock"
"We Are Here to Change the World"
"One More Chance"
"We've Had Enough"
"Wanna Be Startin' Somethin' 2008" - 4:14
"Thriller Megamix 2008" Megamix av Jason Nevins

Jämförelse
Låtarna på varje version summerade nedan, med skiv- och låtordning (interaktivt sorterbar).

(*) Utökaddansmix

(†) Demo version

Referenser

Noter 

Dubbla samlingsalbum
Samlingsalbum 2008
Samlingsalbum av Michael Jackson
Album certifierade guld av IFPI Sverige